Das MansionBet World Pool Masters 2019 war ein Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball, das vom 29. bis 31. März 2019 in der Tercentenary Sports Hall des Victoria Stadiums in Gibraltar ausgetragen wurde. Es war die 26. Auflage des von Matchroom Sport veranstalteten Einladungsturniers.

Sieger wurde nach 2017 zum zweiten Mal der Spanier David Alcaide, der im Finale den Griechen Alexander Kazakis mit 9:8 besiegte.

Nachdem seit 2011 stets 16 Spieler teilgenommen hatten, wurde das Teilnehmerfeld nun auf 24 erhöht, wobei acht Spieler im Achtelfinale gesetzt waren.

Preisgeld

Turnierplan

Weblinks 
 Offizielle Website
 World Pool Masters 2019 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

2018
Poolbillardveranstaltung 2018
Billardturnier in Gibraltar